Mihăești se poate referi la:

 Mihăești, sat în județul Argeș, România, reședință a comunei cu același nume;
 Mihăești, sat în județul Olt, România, reședință a comunei cu același nume;
 Mihăești, sat în județul Vâlcea, România, reședință a comunei cu același nume;
 Constantin Ionescu-Mihăești, medic român, membru titular (1945) al Academiei Române

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)

 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)

Toponime românești